Hjärttjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hjärttjärnen (Gåxsjö socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun, 
Hjärttjärnen (Hammerdals socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn